Metternich steht für:
 Metternich (Adelsgeschlecht), rheinisches Dynastengeschlecht
 Wolff-Metternich, hessisches Geschlecht
 Metternich (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wolff gen. Metternich, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Metternich (Band), Rockband aus Österreich
 Fürst von Metternich Sektkellerei GmbH, Getränkeproduzent in Wiesbaden
 Graf Metternich-Quellen, Mineralwasser- und Getränkeproduzent in Nordrhein-Westfalen
 Roter Metternich, Apfelsorte

Metternich ist der Name folgender 

Orte:
 Koblenz-Metternich, Ortsteil von Koblenz
 Metternich (Weilerswist), Ortsteil der Gemeinde Weilerswist
 Metternich (Münstermaifeld), Ortsteil der Gemeinde Münstermaifeld

geografischer Objekte:
 Burg Metternich, Burgruine über der Gemeinde Beilstein an der Mosel (Stammsitz der Metternich-Winneburg-Beilstein)
 Burg Metternich (Weilerswist), rheinische Wasserburg in Weilerswist-Metternich (Stammsitz der Metternich)
 Burg Reinhardstein, Burg in Belgien (anderer Name)
 Haus Metternich (Koblenz) in Koblenz (Geburtshaus des Fürsten Klemens Wenzel Metternich)